Aidano – nome proprio di persona italiano maschile
Aidan di Lindisfarnen – vescovo, missionario e santo britannico
Aidano di Ferns – vescovo e santo